Серена Вільямс була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Кім Клейстерс.

У фіналі Клейстерс перемогла Каролін Возняцкі, яка вперше потрапила до фіналу турнірів Великого шолома, і виграла свій другий титул на Відкритому чемпіонаті США. Клейстерс стала першим несіяним гравцем і володарем вайлд-кард, який виграв цей турнір, а також першою матір'ю, яка виграла турнір Великого шолома з часів Івонн Гулагонг 1980 року. Після цієї перемоги вона зайняла 19-те місце в рейтингу WTA.

Амелі Моресмо зіграла свій останній матч на турнірах Великого шолома, перед тим як полишила теніс, поступившись Александрі Возняк у 2-му колі.

Сіяні гравчині 

 Дінара Сафіна (3-тє коло)
 Серена Вільямс (півфінал)
 Вінус Вільямс (4-те коло)
 Олена Дементьєва (2-ге коло)
 Єлена Янкович (2-ге коло)
 Світлана Кузнецова (4-те коло)
 Віра Звонарьова (4-те коло)
 Вікторія Азаренко (3-тє коло)
 Каролін Возняцкі (фінал)
 Флавія Пеннетта (чвертьфінал)
 Ана Іванович (1-ше коло)
 Агнешка Радванська (2-ге коло)
 Надія Петрова (4-те коло)
 Маріон Бартолі (2-ге коло)
 Саманта Стосур (2-ге коло)
 Віржіні Раззано (1-ше коло)

 Амелі Моресмо (2-ге коло)
 Лі На (чвертьфінал)
 Патті Шнідер (2-ге коло)
 Анабель Медіна Гаррігес (2-ге коло)
 Чжен Цзє (3-тє коло)
 Даніела Гантухова (4-те коло)
 Сабіне Лісіцкі (2-ге коло)
 Сорана Кирстя (3-тє коло)
 Кая Канепі (1-ше коло)
 Франческа Ск'явоне (4-те коло)
 Аліса Клейбанова (1-ше коло)
 Сібіль Баммер (1-ше коло)
 Марія Шарапова (3-тє коло)
 Альона Бондаренко (2-ге коло)
 Олена Весніна (3-тє коло)
 Агнеш Савай (1-ше коло)

Сітка

Фінальна частина 
{{Теніс сітка 1/4 3
| RD1=Чвертьфінали
| RD2=Півфінали
| RD3=Фінал
| team-width=175
| RD1-seed1=  
| RD1-team1= Яніна Вікмаєр
| RD1-score1-1=7
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Катерина Бондаренко
| RD1-score2-1=5
| RD1-score2-2=4
| RD1-score2-3= 
| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Мелані Уден
| RD1-score3-1=2
| RD1-score3-2=2
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=9
| RD1-team4= Каролін Возняцкі
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3= 
| RD1-seed5=18
| RD1-team5= Лі На
| RD1-score5-1=2
| RD1-score5-2=4
| RD1-score5-3= 
| RD1-seed6=WC
| RD1-team6= Кім Клейстерс
| RD1-score6-1=6
| RD1-score6-2=6
| RD1-score6-3= 
| RD1-seed7=10
| RD1-team7= Флавія Пеннетта
| RD1-score7-1=4
| RD1-score7-2=3
| RD1-score7-3= 
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Серена Вільямс
| RD1-score8-1=6
| RD1-score8-2=6
| RD1-score8-3= 
| RD2-seed1=  
| RD2-team1= Яніна Вікмаєр
| RD2-score1-1=3
| RD2-score1-2=3
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=9
| RD2-team2= Каролін Возняцкі
| RD2-score2-1=6
| RD2-score2-2=6
| RD2-score2-3= 
| RD2-seed3=WC
| RD2-team3= Кім Клейстерс
| RD2-score3-1=6
| RD2-score3-2=7
| RD2-score3-3= 
| RD2-seed4=2
| RD2-team4= Серена Вільямс
| RD2-score4-1=4
| RD2-score4-2=5
| RD2-score4-3= 
| RD3-seed1=9
| RD3-team1= Каролін Возняцкі
| RD3-score1-1=5
| RD3-score1-2=3
| RD3-score1-3= 
| RD3-seed2=WC
| RD3-team2= Кім Клейстерс
| RD3-score2-1=7
| RD3-score2-2=6
| RD3-score2-3= 
}}

 Верхня половина 

 Секція 1 

 Секція 2 

 Секція 3 

 Секція 4 

 Нижня половина 

 Секція 5 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4= Четверте коло
| RD1-seed01=8
| RD1-team01= В Азаренко 
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= А Дулгеру 
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= М Домаховська
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3=3
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04=

 Секція 6 

 Секція 8 

| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3=7
| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= А Кербер
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=5
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= А Петкович 
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=7
| RD1-score12-3=3
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= М Цінк 
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= МЕ Камерін 
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= А Ґлетч 
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= С Вільямс 
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=15
| RD2-team01= С Стосур
| RD2-score01-1=5
| RD2-score01-2=4
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=WC
| RD2-team02= В Кінґ 
| RD2-score02-1=7
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Т Бачинскі 
| RD2-score03-1=7
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3=1
| RD2-seed04=22
| RD2-team04= Д Гантухова 
| RD2-score04-1=5
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=6
| RD2-seed05= 
| RD2-team05=

Примітки

Посилання 
 Draws

Відкритий чемпіонат США з тенісу
2009 у тенісі